Ла Камиља има више значења:

 Ла Камиља (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Камиља, Исла Хуан А. Рамирез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику